Asse
Asse (Bélgica)
Assé-le-Bérenger
Rio Asse
Association Sportive de Saint-Étienne Loire - ASSE

Desambiguação
Desambiguações de topônimos